Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 jako 23. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

Tytuł mistrzowski obronił Jertys Pawłodar, który w finale poprzedniej edycji pokonał Arłan Kokczetaw 4:0.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwała od września 2014 do marca 2015 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło w 10 drużyn, które rozegrały po 54 spotkania. Najskuteczniejszym strzelcem i punktującym sezonu zasadniczego został Iwan Kisielow z HK Astana (zgromadził 76 punktów, w tym 40 goli).

Tabela 

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwa od 3 marca do 18 kwietnia 2015 roku. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Kazachstanie
2015 w Kazachstanie